Logos (in greco: λόγος), concetto della filosofia greca e occidentale.
 Logos, concetto del cristianesimo, di derivazione evangelica.
 Logos, libro del XIV secolo, opera dello scrittore bizantino Alessio Macrembolite
 Logos, terzo album dal vivo dei Tangerine Dream, pubblicato nel 1982
 Logos, il più veloce hovercraft di Zion nell'universo di Matrix
 Logos, studio di doppiaggio italiano

Pagine correlate 
Logo (disambigua)
Verbo (disambigua)